

Adjectif et gentilé 
 Les Châlonnais et les Châlonnaises sont les habitants de, et châlonnais est l'adjectif relatif à :
 Châlons-en-Champagne (anciennement Châlons-sur-Marne), une commune de la Marne (région Grand Est, France) ;
 Châlons-sur-Vesle, une commune de la Marne (région Grand Est, France).
 Les Chalonnais et les Chalonnaises sont les habitants de, et chalonnais est l'adjectif relatif à :
 Chalon (anciennement Châlons), une commune de l'Isère (région Rhône-Alpes, France) ;
 Chalon-sur-Saône, une commune de Saône-et-Loire (région Bourgogne-Franche-Comté, France) ;
 Le Chalon, une commune de la Drôme (région Rhône-Alpes, France) ;
 Chalonnes-sous-le-Lude, une ancienne commune de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire, France) ;
 Chalonnes-sur-Loire , une commune de Maine-et-Loire (région Pays de la Loire, France).

Toponyme 

 le Châlonnais, une région historique située en Champagne, dont la ville principale est Châlons-en-Champagne. C'était une portion du gouvernement de Champagne et Brie ;
 le Chalonnais, un pays traditionnel situé en Bourgogne. Divisé en Chalonnais propre (chef-lieu : Chalon-sur-Saône) et Bresse chalonnaise, c'était à l'origine une portion du duché de Bourgogne.

Champagne
Pays de Bourgogne-Franche-Comté